Појам Алекс Родригез може да се односи на:
 Алекс Родригез (музичар),
 Алекс Родригез (панамски фудбалер),
 Алекс Родригез (играч бејзбола)